Velika nagrada Nîmesa 1933 je bila dvanajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 4. junija 1933 v francoskem mestu Nîmes in je bila ena kar treh dirk za Veliko nagrado istega dne, ostali sta bili še dirki za Veliko nagrado Frontieresa in Veliko nagrado Provanse.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 22
|  Tazio Nuvolari
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 80
| 1:52:20.6
| 6
|-
! 2
| 2
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 80
| 1:53:19.4
| 1
|-
! 3
| 8
|  Guy Moll
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 79
| +1 krog
| 3
|-
! 4
| 12
|  Raymond Sommer
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 78
| +2 kroga
| 7
|-
! 5
| 6
|  Louis Braillard
| Privatnik
| Bugatti T51
| 77
| +3 krogi
| 4
|-
! Ods
| 14
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 6
| Pregrevanje
| 2
|-
! Ods
| 16
|  Benoît Falchetto
| Privatnik
| Bugatti T51
| 3
| Plin
| 5
|-
! Ods
| 24
|  Jean-Pierre Wimille
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 0
| Motor
| 8
|-
! DNS
| 18
|  Robert Brunet
| Privatnik
| Bugatti T51
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 4
|  Raoul Miquel
| Privatnik
| Bugatti T51
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 10
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T51
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 20
|  Emmanuel Bonfilhon
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|
|-
! DNA
| 26
|  Juan Zanelli
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 
| 
| 
|}

Viri

 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933